Список суб'єктів Російської Федерації, відсортований за чисельністю населення станом на 1 січня 2014.

Примітки 

 
Списки суб'єктів Російської Федерації